Linke steht für:
 Linke (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 politische Linke, Teil des politischen Spektrums
 Die Linke, politische Partei in Deutschland
 Linke (Partei), politisches Wahlbündnis in Österreich
 Linke (preußische Nationalversammlung)
 Linke-Hofmann-Busch, Hersteller von Schienenfahrzeugen, siehe Alstom Transport Deutschland

Siehe auch:
 
 Lincke
 Lingke
 Link